

Mythologie 
 Callirrhoé l'Océanide, déesse Océanide, fille d'Océan et de Téthys,
 Callirrhoé fille d'Achéloos, naïade, épouse d'Alcméon et mère d'Acarnan et d'Amphotéros,
 Callirrhoé fille de Scamandre, naïade, épouse ou mère de Tros selon les auteurs,
 Callirrhoé de Calydon, une jeune fille aimée de Corésos et qui se suicida à sa suite,
 Callirrhoé fille de Lycos, princesse libyenne qui vint en aide à Diomède.

Géographie antique 
 Callirrhoé (Athènes) : une source de l'Athènes antique

Astronomie 
 Callirrhoé est un des satellites naturels de Jupiter.
 Callirhoe est un cratère d'impact sur Vénus.

Arts et culture 
 Chéréas et Callirhoé est un roman grec antique de Chariton d'Aphrodise.
 Callirrhoé est une sculptrice grecque, fl. 600 av. J.-C.
 Callirhoé est un roman scientifique publié par Maurice Sand en 1863.
 Callirhoé Déicoon (avec un seul 'r') est un personnage du roman La Horde du Contrevent.

Musique 
 Callirhoé est une tragédie en musique de Pierre-Charles Roy mise en musique par André Cardinal Destouches (1712).
 Calliroe est un opéra d'Antonio Sacchini sur un livret de Mattia Verazi (1770).
 Calliroe est un opéra de Giacomo Rust sur le livret de Verazi (1776).
 Calliroe est un opéra de Felice Alessandri sur le livret de Verazi (1778).
 Calliroe est un opéra de Sebastiano Nasolini sur le livret de Verazi  (1792).
 Calliroe est un opéra de Giuseppe Farinelli sur un livret de Gaetano Rossi (1808).
 Callirhoé est une suite de ballet de Cécile Chaminade (1887).
 Calliroe est une cantate de Charles-Gaston Levadé (1899)